Untermarkt 26 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 26 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Brauner Hirsch (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z